Шейкін () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Шейкін Едуард Костянтинович (1929—1998) — радянський та український художник кіно.
 Шейкін Михайло Степанович (1908—1989) — радянський воєначальник, полковник Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Радянсько-фінської та Великої Вітчизняної воєн, Герой Радянського Союзу (1945).
 Шейкін Сергій Євгенович — український науковець в галузі механічної обробки металів та зміцнюючих технологій, доктор технічних наук, з 2013 року.
 Шейкін Юрій В'ячеславович (1962—2011) — радянський та узбецький футболіст, воротар.

Російські прізвища